Fürstenwärther steht für:
 Fürstenwärther (Adelsgeschlecht), unebenbürtige Linie des Hauses Wittelsbach

Personen:
 Friedrich Karl von Fürstenwärther (1769–1856), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Leopold von Fürstenwärther (1769–1839), bayerischer Offizier und Kammerherr, Ritter des Verdienstordens der Bayerischen Krone